Чу́прис — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Чуприс, Валентин (род. 1974) — белорусский футболист.
 Чуприс, Ярослав Ростиславович (род. 1981) — бывший белорусский хоккеист.
 Чуприс, Ольга Ивановна (род. 1969) — белорусский юрист, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь.

Примечания